Подвижность населения — статистический показатель, вычисляемый как среднее число перемещений на человека в год. Транспортная подвижность учитывает только перемещения, совершаемые при помощи транспорта. Общая подвижность населения включает в себя и пешие передвижения.

На подвижность населения оказывают влияние различные факторы:

 Уровень жизни и благосостояние населения
 Транспортная обеспеченность территории
 Размеры и планировка территории
 Численность населения
 Расположение центров приложения труда и мест отдыха
 Социально-психологические факторы

Примечания 

Миграция населения